Mužská čtyřhra Citi Open 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do deblové soutěže washingtonského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár bratrů Boba a Mika Bryanových, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit. Z kvalifikace postoupili Američané Brian Baker a Austin Krajicek.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený pár složený z Kanaďana Daniela Nestora a Francouze Édouarda Rogera-Vasselina, jenž ve finále zdolal za téměř dvě hodiny nenasazenou polsko-rakouskou dvojici Łukasz Kubot a Alexander Peya po dvousetovém průběhu 7–6 a 7–6.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali po triumfu v americkém Cincinnati v roce 2015 druhou společnou trofej. Nestor vybojoval na okruhu ATP jubilejní devadesátý deblový titul a pro Rogera-Vasselina to bylo dvanácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (1. kolo)
 ''' Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Florin Mergea /  Horia Tecău (semifinále)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj ''(1. kolo, skrečovali)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Citi Open 2016